Egypten deltog første gang i olympiske lege under Sommer-OL 1912 i Stockholm. Siden har de deltaget i de fleste sommerlege, med undtaget for Sommer-OL 1932 i Los Angeles og da de var med på boykotten af Sommer-OL 1980 i Moskva. Egypten boykottede Sommer-OL 1956 i Melbourne, men deltog under hestesport-øvelserne i Stockholm. Desuden trak de sig efter tre dage med konkurrencer under Sommer-OL 1976 i Montréal i sympati med flere andre afrikanske land som boykottede legene. Under Sommer-OL 1960 i Rom, Sommer-OL 1964 i Tokyo og Sommer-OL 1968 i Mexico by deltog Egypten som Forenede Arabiske Republik, i 1960 sammen med udøvere fra Syrien. Den Internationale Olympiske Komité har efterfølgende opført deltagelse i 1960 som Egypten.

Egypten har deltaget en gang i vinterlege, med en alpinist under Vinter-OL 1984 i Sarajevo.

Medaljeoversigt

Eksterne henvisninger 
 Egyptens OL-statistik  på Sports-reference.com
 Forenede Arabiske Republiks OL-statistik  på Sports-reference.com

 
 
OL